La dilución puede referirse a:

 En química, la dilución es la reducción de la concentración de una sustancia química en una disolución.
 La dilución en serie, una forma común de realizar esta reducción de la concentración.
 La dilución homeopática, un sistema de administración de principios activos en homeopatía, a concentraciones progresivamente menores.
 La ecuación de dilución, una ecuación para calcular la tasa a la que se diluye un gas.
 Dilución de marcas, un tipo de utilización de marcas ilegales fuera del mercado de referencia.
 En economía financiera, la dilución de capital es el resultado de la emisión de nuevas acciones por una compañía, disminuyendo así el porcentaje de la propiedad representado por las acciones existentes con anterioridad.